Sun Zi peut désigner :
 Sun Zi (-544 – -496), un général chinois ;
 Sun Zi (vers l'an 300), un mathématicien et astronome chinois.